Les supporters du Club africain encouragent et soutiennent le club de football tunisien du Club africain, l'un des principaux clubs du pays. Les supporters du club sont originaires de toute la région de Tunis.

Plusieurs groupes de supporters se déclarent rattachés au club ; leur principale fonction est d'encadrer le public et d'organiser des spectacles (appelés communément dakhla) lors des matchs. Deux sources de financement permettent au groupes de supporters de survivre : les ventes de produits dérivés (t-shirts, casquettes, pulls, écharpes, etc.) ainsi que les donations des membres et des supporters.

Parmi les groupes de supporters clubistes, on peut citer les African Winners, les Leaders Clubistes, les North Vandals, les Dodgers Clubistes, les Africain United, les Yankee Clubistes et les Chicos Latinos. Tous se partagent la galerie nord, derrière le gardien de but, qui est l'endroit de rassemblement des « viragistes » (supporters se plaçant dans cette zone).

Groupes de supporters

African Winners '95 
Les African Winners, fondé en 1995, est un groupe de supporters appartenant au mouvement ultra mais n'a aucun statut juridique, comme d'autres groupes ultras en Europe ; il est connu sous le nom de Curva Nord jusqu'en octobre 2003.

Leaders Clubistes '03 
Les Leaders Clubistes sont un autre groupe de supporters ultras sa devise officielle est « Plus qu'un groupe, un style de vie ».

Supporters à l'étranger 
Les supporters du Club africain dépassent les frontières. D'ailleurs, certains ont créé leur section :
  CA Algérie
  CA Canada
  CA Paris

Incidents 

Le , un supporter âgé de moins de 20 ans, Amor Laabidi, se noie dans l'oued Miliane à l'issue d'événements survenus après le match ayant opposé le Club africain au Club olympique de Médenine au stade olympique de Radès. Selon le frère de la victime, des policiers ont pourchassé les supporters aux environs du stade et forcé la victime à sauter dans l'oued bien qu'il ne sache pas nager ; plusieurs de ses amis ont été témoins des faits. L'avocat de la famille Laabidi  précise que huit témoins ont confirmé qu'il y a eu poursuite des supporters jusqu'à l'oued et que deux agents de sécurité n'auraient pas porté secours à Amor Laabidi alors qu'il se noyait.

Annexes

Références

Bibliographie 
 .
 .
 .